

Єремієво — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Єремієво — село, Лямбірський район, Мордовія
 Єремієво — село, Чишминський район, Башкортостан